La Federation Cup 1994 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 32ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 73 nazionali. Il World Group si è giocato al Walstadion Tennis Club di Francoforte in Germania e la finale ed è stata vinta dagli Spagna che ha battuto gli Stati Uniti.

È stata l'ultima edizione del torneo con la denominazione "Federation Cup", l'ultima in cui il gruppo finale ha giocato tutti i match in un unico sito. L'anno successivo la competizione avrebbe assunto un formato molto simile a quello della Coppa Davis

Zona Americana 

Squadre partecipanti
 
 
  — promossa al World Group
 
  — promossa al World Group
 
 
 
 
 
 
  — promossa al World Group

Zona Asia/Oceania

Squadre partecipanti
  — promossa al World Group

Zona Europea/Africana

Squadre partecipanti
  — promossa al World Group
  — promossa al World Group
  — promossa al World Group
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — promossa al World Group

World Group
Tutti i match si sono giocati al Walstadion Tennis Club di Francoforte in Germania su campi in terra rossa.

Le perdenti del 1º turno sono retrocesse nel Gruppo I della Fed Cup 1995.
Le perdenti del 2º turno formano il World Group II della Fed Cup 1995.

Finale

Collegamenti esterni